Рітц, Ріц () — французьке та швейцарське прізвище.

  Сезар Ріц (1850—1918) — легенда готельного бізнесу, швейцарець за походженням. Заснував фешенебельні готелі «Ріц» в Парижі та в Лондоні.
 Вальтер Рітц (1878—1909) — швейцарський фізик-теоретик, математик.
 Герб Рітц (1952—2003) — американський фотограф та режисер відеокліпів.
 Джеррі Рітц (* 1951) — канадський політик, міністр сільського господарства (2007—2015).
 Ніколя Рітц (* 1992) — французький хокеїст.
 Таге Рітц-Тотт (1839—1923) — данський політик, член партії Гьойре, голова Ради з 1894 до 1897 року.

 Готель Ріц (Париж) — легендарний готель класу «люкс» у Парижі, що розташований за адресою Вандомська площа, 15.
 Готель Ріц (Лондон) — легендарний готель класу «люкс» у Лондоні.
 Рітц-Карлтон Москва — п'ятизірковий готель класу «люкс».
 Рітц — великий метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.